Een verkeersweg:
 N855 (België)
 N855 (Frankrijk)
 N855 (Nederland), zie Provinciale weg 855

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing